Common Sense kan syfta på:

 Common sense-filosofi – en inriktning inom filosofi, grundad av Thomas Reid
 Common Sense (musikalbum) –  ett musikalbum av John Prine lanserat 1975
 Common Sense (musikalbum av J Hus) –  ett musikalbum från 2017 av J Hus
 Common Sense (pamflett) – en skrift av Thomas Paine

Se även
 Sunt förnuft